

Brésil

 São Martinho est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 São Martinho est une municipalité de l'État de Santa Catarina

Portugal
 São Martinho est une freguesia située dans la ville de Funchal, dans la région autonome de Madère.

Autre 
 São Martinho (navire)
Sao Martinho